Штаб-квартира Яндекса — являє собою 7-поверхову будівлю в Москві за адресою вулиця Льва Толстого, будинок 16. Один з 12 офісів пошукової системи «Яндекс» в Росії.

Загальна інформація 
У новий центральний офіс на вулиці Льва Толстого компанія повністю переїхала 2010 року, хоча інформація про майбутній переїзд просочилася в ЗМІ ще 2008 році. Спочатку компанія планувала зайняти приміщення в офісному центрі «Легіон II», розташованому в Замоскворіччі, однак власник останнього розірвав договір.

Офіс на вулиці Льва Толстого знаходиться на території колишньої фабрики «Червона Троянда». Загальна кількість працюючих в офісі співробітників — більше тисячі. Переїзд в нову будівлю проходив поступово.

У дворі знаходяться «Коні Яндекса» — розмальовані статуї коней, перевезені ще зі старого офісу. Дизайн внутрішнього оздоблення проектувала архітектурна компанія «Atrium» протягом п'яти років. Загальна площа приміщень — 15,8 тис. м2 (не рахуючи їдалень, сходових майданчиків і ліфтових груп).

Кожен поверх має своє індивідуальне колірне оформлення. Верхній поверх відведений для керівництва і топ-менеджменту, перший зайнятий їдальні. Робочі столи на інших поверхах розташовані по заскленому периметру, а конференц-зали, кімнати відпочинку, переговорні і вбиральні розміщуються на поздовжній осі в центрі будівлі. З метою відтворення атмосфери домашнього затишку додані фіранки, підлогові лампи і килими. Всюди доступна мережа Wi-Fi. Співробітникам дозволено працювати в будь-якій точці офісу, а не тільки за робочим столом. Є 55 переговорних, причому кожна з них має назву, що включає номер поверху і якийсь асоціативний додаток: 7.Небо, 6.Палата, 5.Колесо, 3.Танкіста, 2.Ствола (при цьому назви вимовляються як «Сьоме небо», «Шоста палата», «П'яте колесо», «Три танкіста», «Два стволи»). Кожен сторонній відвідувач «Яндекса» отримує бейдж «Я гість» / «Я гостя». Встановлена капілярна система охолодження повітря. Використовується вертикальне озеленення з автоматичною системою поливу. У розпорядженні співробітників ігрові кімнати (теніс, більярд, тренажери) і музична кімната.

Події 
 Центральна штаб-квартира «Яндекса» отримала нагороду "Best Office Awards 2011" в номінації «Бренд та імідж».
 У вересні 2012 року співробітники компанії були евакуйовані у зв'язку з пожежею в сусідній будівлі.
 У жовтні 2012 року штаб-квартиру «Яндекса» відвідав Марк Цукерберг.
 В грудні 2012 року офіс «Яндекса» відвідав Дмитро Медведєв.

Примітки

Посилання 

 Як працюють в «Яндексе»
 Записи з міткою «офіс» в офіційному блозі «Яндекса»
 Вигляд на головний офіс «Яндекса» на сервісі «Яндекс.Панорами».
 Всі офіси Яндекса в Росії, Україні, Туреччині і США — РБК
 Yandex — A New Headquarter for the Russian Internet Company
 Headquarter Yandex
 Музична кімната «Яндекса»
 «Яндекс» зсередини: фотоекскурсія по офісу лідера пошукового ринку Рунету
 Офіс «Яндекса» (70 фото)

Яндекс
Архітектура Москви
Споруди, збудовані 2009